Amerikai Egyesült Államok
Randolph (Arizona)
Randolph (Dél-Dakota)
Randolph (Illinois)
Randolph (Indiana)
Randolph (Iowa)
Randolph (Kansas)
Randolph (Maine)
Randolph (Massachusetts)
Randolph (Minnesota)
Randolph (Mississippi)
Randolph (Missouri)
Randolph (Nebraska)
Randolph (New Hampshire)
Randolph (New Jersey)
Randolph (város, New York)
Randolph (statisztikai település, New York)
East Randolph, (New York)
Randolph (Oregon)
Randolph (Pennsylvania)
Randolph (Tennessee)
Randolph (Texas)
Randolph (Utah)
Randolph (Vermont)
Randolph (Virginia)
Randolph (falu, Wisconsin)
Randolph (város, Wisconsin)
Randolph Township (Dakota megye, Minnesota)
Randolph Township (Crawford megye, Pennsylvania)
Randolph megye (egyértelműsítő lap)
 Kanada
Randolph (Manitoba)